

Населені пункти та їхні частини
 Мілково — село в гміні Орнета Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мілково — село в гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Мілково — осада в гміні Свебодзін Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Мілково — осада в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Мілково — осада в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Мілково — присілок, Добрянський міський округ, Пермський край
 Мілково — присілок, Яшкинський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Милково

Примітки